Гранха ел Чапарал има више значења:

 Гранха ел Чапарал (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ел Чапарал (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику